Saturday Night es el nombre de varias producciones musicales:

Saturday Night, canción de 1975 del grupo escocés Bay City Rollers.
10:15 Saturday Night, canción de 1979 del grupo británico The Cure.
Saturday Night, canción de 1993 de la cantante danesa Whigfield.
Saturday Night, canción de 2011 de la cantante inglesa Natalia Kills.